Нижче наведено список 281 муніципалітетів департаменту В'єнна.

В'єнна

В'єнна